Qmusic (ancien nom: Q-music) peut faire référence à :

 Qmusic (Flandre), station de radio privée en Flandre (Belgique) depuis le  ;
 Qmusic (Pays-Bas), station de radio privée aux Pays-Bas depuis le  ;
 Qmusic Limburg, station de radio privée régionale dans la province néerlandaise de Limbourg depuis le .